Мировая лига 2007 года — 18-й розыгрыш коммерческого турнира мужских национальных волейбольных сборных, проходивший с 25 мая по 15 июля 2007 года. В турнире участвовали команды из 16 стран мира, финальная часть сыграна в польском городе Катовице.
Победителем турнира стала сборная Бразилии, завоевавшая свой седьмой и пятый подряд титул чемпиона Мировой лиги.

Интерконтинентальный раунд 
По результатам интерконтинентального раунда в «Финал шести» вышли: сборная Польши (хозяйка финальной стадии), команды Бразилии, США и России (победители групп), сборная Болгарии (со второго места в группе, где играла Польша) и Франция (wild-card).

Группа A 

25 мая

26 мая

27 мая

1 июня

2 июня

3 июня

8 июня

9 июня

15 июня

16 июня

22 июня

23 июня

24 июня

29 июня

30 июня

Группа В 

26 мая

27 мая

1 июня

2 июня

3 июня

8 июня

9 июня

10 июня

15 июня

16 июня

17 июня

22 июня

23 июня

24 июня

29 июня

30 июня

1 июля

6 июля

8 июля

Группа С 

25 мая

26 мая

27 мая

1 июня

2 июня

8 июня

9 июня

10 июня

16 июня

17 июня

22 июня

23 июня

24 июня

29 июня

1 июля

Группа D 

25 мая

26 мая

27 мая

1 июня

3 июня

9 июня

10 июня

16 июня

17 июня

23 июня

24 июня

29 июня

30 июня

Финальный раунд

Группа E 

11 июля

12 июля

13 июля

Группа F 

11 июля

12 июля

13 июля

Полуфиналы 
14 июля

Матч за 3-е место 
15 июля

Финал 
15 июля

Ссылки 
 Мировая лига-2007 на сайте Международной федерации волейбола

Мировая лига (волейбол)
2007 год в волейболе